Cozette est le patronyme de :
 Charles Cozette (1713-1797), peintre à la cour royale de Versailles.
 Émilie Cozette (née en 1981), danseuse étoile de l'Opéra national de Paris.